Tutela ist der Name von

 Tutola, einer fiktiven Person der römischen mythischen Frühgeschichte
 Tutela (Gottheit), einer römischen Schutzgöttin

Siehe auch:
 Tudela
 Tutelares